Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1996 в Атланта показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 271 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 10 318 спортисти от 197 страни в периода от 19 юли до 4 август 1996 г. в общо 26 спорта.

Атлети от общо 79 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 118 без отличие. Съединените американски щати печелят най-много медали 101, спечелвайки и най-много златни (44) и сребърни (32) отличия на тази Олимпиада. Германия е страната с най-много бронзови медали от Атланта 1996.

Класиране

Българските медали 
 Златни:
 Стефка Костадинова (лека атлетика) – висок скок
 Даниел Петров (бокс) – кат. до 51 kg.
 Валентин Йорданов (борба) – свободен стил до 52 kg.
 Сребърни
 Серафим Тодоров (бокс) – кат. до 57 kg.
 Тончо Тончев (бокс) – кат. до 60 kg.
 Красимир Дунев (спортна гимнастика) – висилка
 Емил Милев (спортна стрелба) – 25 m. пистолет
 Диана Йоргова (спортна стрелба) – 25 m. пистолет
 Йото Йотов (вдигане на тежести) – кат. до 76 kg.
 Ивелина Талева, Валентина Кевлиян, Ина Делчева, Вяра Ваташка, Мая Табакова, Мария Колева – отбор по художествена гимнастика
 Бронзови
 Таню Киряков (спортна стрелба) – 10 m. пистолет
 Мария Гроздева (спортна стрелба) – 25 m. пистолет
 Севдалин Минчев (вдигане на тежести) – кат. до 54 kg.
 Николай Пешалов (вдигане на тежести) – кат. до 59 kg.
 Адриан Душев и Милко Казанов (кану-каяк) – двойка каяк до 1000 m.

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Летни олимпийски игри 1996